John (Mikkelsen) Lauridsen
 Mathias Lauridsen
 Morten Lauridsen
 Thomas Stuer-Lauridsen

Homonymie de patronyme danois